Ehrenfriedhof ist die Bezeichnung für eine Grabanlage zur Ehrung bestimmter Personen, siehe Ehrengrab.

Spezielle Ehrenfriedhöfe:

 Soldatenfriedhof (auch: Ehrenfriedhof, veraltet: Gefallenenfriedhof), eine Grabstätte, auf der während eines Krieges gefallene Soldaten beerdigt sind 

Bekannte Ehrenfriedhöfe:

 Ehrenfriedhof (Erlangen), eine Begräbnisstätte für deutsche Soldaten, die in Erlangen an Verwundungen oder Krankheiten starben
 Ehrenfriedhof (Heilbronn) im Gebiet der kreisfreien Stadt Heilbronn in Baden-Württemberg, eine Grabanlage für die rund 6500 Opfer des Luftangriffs auf Heilbronn am 4. Dezember 1944
 Ehrenfriedhof (Lübeck), eine zentrale Gedenkstätte in Lübeck für die zivilen und militärischen Opfer beider Weltkriege
 Ehrenfriedhof (Wilhelmshaven), liegt am Rande des Rüstringer Stadtparks und wurde in den Jahren 1912 bis 1914 als Begräbnisstätte der Marinegarnison angelegt
 Ehrenfriedhof Barmen, einer von zwei Ehrenfriedhöfen der Stadt Wuppertal, auf ihm ruhen 1225 deutsche und mehrere ausländische Gefallene beider Weltkriege
 Ehrenfriedhof Elberfeld, an der Flanke des Kiesbergs unterhalb der Königshöhe ist einer von zwei Ehrenfriedhöfen der Stadt Wuppertal, auf ihm ruhen 567 Gefallene des Ersten Weltkrieges
 Ehrenfriedhof Eversberg (auch: Kriegsgräberstätte Eversberg), ein Soldatenfriedhof an der B 55 in der Nähe des Mescheder Stadtteils Eversberg zwischen Meschede und Warstein
 Ehrenfriedhof für die Toten der Cap Arcona- und Thielbek-Katastrophe bei Haffkrug-Gronenberg-Neukoppel (Gemeinde Scharbeutz, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein), ein Ehrenfriedhof, auf dem 1.128 Opfer des Untergangs der Cap Arcona und Thielbek am 3. Mai 1945 bestattet sind
 Ehrenfriedhof Hehlrath, ein Soldatenfriedhof in Hehlrath, einem seit 1972 nordwestlichen Stadtteil von Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen, hier liegen 190 Kriegstote im Alter von 18 bis 20 Jahren, darunter 20 Unbekannte
 Ehrenfriedhof Heidelberg, oberhalb der Südstadt von Heidelberg in etwa 295 Meter Höhe auf dem sogenannten Ameisenbuckel oberhalb des Heidelberger Bergfriedhofs, die Anlage wurde von 1933 bis 1935 als Soldatenfriedhof zur Aufnahme von mehr als 500 umgebetteten Gefallenen des Ersten Weltkriegs angelegt
 Ehrenfriedhof Weisweiler oder Ehrenfriedhof Alte Burg, ein Soldatenfriedhof innerhalb der Mauerreste der Burg Weisweiler in Weisweiler, einem seit 1972 östlichen Stadtteil von Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen.
 Kriegsgräberstätte Hürtgen
 Kriegsgräberstätte Vossenack

Siehe auch:
 Denkmal (Gedenken)
 Gedenkstätte
 Mahnmal
 Ehrenhain
 Gedenkstätte der Sozialisten auf dem  Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde
 Sowjetische Kriegsgräberstätten in Deutschland